Kollwitz pode referir-se a:

 Käthe Kollwitz, artista alemã 
 8827 Kollwitz, asteróide da cintura principal

Desambiguação